Kathedraal, de eigen kerk van een bisschop (uit het Latijn: domus = huis) 
 Een grote kerk (grootste kerk van een stad) zonder bisschopszetel
 Koepel (bouwkunst) (uit het Frans: dôme)
 Dom (titel), titel van een priester in een oude kloosterorde, onder andere bij de benedictijnen (uit het Latijn: dominus = heer)
 Dom (berg), de hoogste geheel in Zwitserland gelegen berg
 Een kwalificatie van iemand met een lage intelligentie

 Deo optimo et maximo
 Document Object Model, een object-georiënteerde benadering van gestructureerde documenten
 2,5-dimethoxy-4-methylamfetamine, een hallucinogeen
 Disk on module, een bepaald computergeheugen
 de ISO-landcode van de Dominicaanse Republiek
 Frans overzees departement (uit het Frans: département d'outre-mer)

Kerken

In Nederland
 Dom van Utrecht
 Lierse Dom, een van de kerken met de benaming 'dom' die geen kathedraal is, maar een Hervormde Kerk in het Zuid-Hollandse De Lier

In Duitsland
 Dom van Aken
 Dom van Braunschweig, geen kathedraal
 Dom van Bremen, voormalige kathedraal
 Dom van Frankfurt, kroningskerk van de keizers van het middeleeuwse Heilige Roomse Rijk, maar geen kathedraal
 Dom van Keulen
 Dom van Maagdenburg, heden Luthers bisschopszetel
 Dom van Mainz
 Dom van Münster, gewijd aan Sint-Paulus
 Dom van Osnabrück
 Dom van Speyer
 Dom van Trier
 Dom van Wetzlar, ook geen kathedraal

In Italië (Duomo)
 Kathedraal van Ancona (Dom van Ancona)
 Kathedraal van Catania (Dom van Catania)
 Dom van Cologna Veneta
 Kathedraal van Florence (Dom van Florence)
 Kathedraal van Lucca (Dom van Lucca)
 Kathedraal van Milaan (Dom van Milaan)
 Kathedraal van Otranto (Dom van Otranto)
 Kathedraal van Pisa (Dom van Pisa)
 Kathedraal van Pistoia (Dom van Pistoia)
 Kathedraal van Siena (Dom van Siena)
 Kathedraal van Sorrento (Dom van Sorrento)
 Kathedraal van Syracuse (Dom van Syracuse)
 Kathedraal van Triëst (Dom van Triëst)
 Kathedraal van Turijn (Dom van Turijn)
 Kathedraal van Udine (Dom van Udine)
 Kathedraal van Urbino (Dom van Urbino)

In Oostenrijk
 Egidiusdom te Graz
 Dom van Salzburg

In Rusland
 Dom van Koningsbergen of Kaliningrad, gewijd aan Maria en Adalbert van Praag